That’s the Way It Is (Celine Dion-dal)
That’s the Way It Is (Mel & Kim-dal)
That’s the Way It Is (Elvis Presley-album)